Zeiten ändern dich – film del 2010 diretto da Uli Edel
 Zeiten ändern dich – album di Bushido del 2010
 Zeiten ändern dich – singolo di Bushido del 2010, dall'album omonimo